Wilhelmine von Sachsen-Coburg-Saalfeld ist der Name folgender Personen:

 Charlotte Wilhelmine von Sachsen-Coburg-Saalfeld (1685–1767), Prinzessin von Sachsen-Coburg-Saalfeld und durch Heirat Gräfin von Hanau-Münzenberg
 Sophie Wilhelmine von Sachsen-Coburg-Saalfeld (1693–1727), Prinzessin von Sachsen-Coburg-Saalfeld und durch Heirat Fürstin von Schwarzburg-Rudolstadt